

Codici 
 RRS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Røros.

Altro 
 RRS – round robin stories, storie fandom scritte da più autori, solitamente un capitolo per persona